České příjmení Pavlíček znamená malý Pavel a nosí jej více různých osobností:

 František Pavlíček (1923–2004) – český dramatik a scenárista
 František Pavlíček (houslař) (* 1936) – český houslař
 Jan Pavlíček (rozcestník) – více osob
 Jaroslav Pavlíček (* 1943) – český polárník, dobrodruh a spisovatel
 Jindřich Pavlíček (1862–1935) – český politik
 Jiří Pavlíček (* 1967) - český manažer
 Karel Pavlíček (kněz) (1929–2010) – český římskokatolický kněz
 Lukáš Pavlíček (* 1986) – český hobojista
 Martin Pavlíček (* 1946) - český hokejista
 Michal Pavlíček (* 1956) – český kytarista a hudební skladatel
 Michaela Ferančíková-Pavlíčková (* 1977) – česká basketbalistka
 Radomír Pavlíček (* 1961) – český politik
 Štefan Pavlíček (* 1950) – slovenský fotbalista
 Václav Pavlíček (rozcestník) – více osob
 Vladimír Pavlíček – houslista skupiny Etc...
 Zdeněk Pavlíček (* 1953) - český biatlonista

Podobná příjmení 
 Pavel (příjmení)
 Pavlík

Česká příjmení